Planet Her — третий студийный альбом американской хип-хоп певицы Doja Cat, вышедший 25 июня 2021 года на лейблах Kemosabe Records и RCA Records. В записи участвовали Ариана Гранде, the Weeknd, Янг Таг, J.I.D и SZA.

Концептуальный альбом основан на вымышленной планете, созданной самой Doja Cat, на которой все виды и расы в космосе существуют в гармонии.

Об альбоме 
В интервью Audacy, Doja Cat объяснила, что планета Planet Her является «центром вселенной», где «существуют все космические расы, и где все виды могут находиться в гармонии там». Она отметила, что, назвав альбом Planet Her, она «просто пыталась быть милой» и пояснила, что это не планета для женщин и не «феминистская вещь».

Композиция 
Planet Her это в основном альбом, сочетающий такие стили как поп и R&B. По мнению Бриттани Спанос из журнала Rolling Stone Доджа «так ярко сияет благодаря своему голосу. Её поток энергии и пение эластичны, стремительны и часто намеренно бесхитростны. Она оседлала сразу несколько миров, выступая на пересечении Гранде, Гаги, Граймс и Ники Минаж. Она легко рисует эклектичное море звуков; её личность просто слишком велика, чтобы позволить ей утонуть».

Отзывы 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. На интернет-агрегаторе Metacritic ему дали 76 из 100 баллов.
Крейг Дженкинс из Vulture описал Planet Her как лучший альбом Doja Cat на сегодняшний день, отметив, что он «делает Doja нашей новой поп-королевой», в то время как «она легко скользит от одного стиля к другому» и сравнивая это с дебютным студийным альбомом Ники Минаж Pink Friday (2010). Миган Гарви из Billboard написала, что на Planet Her, Doja Cat «смягчает экспериментирование с жанрами Hot Pink, но она не жертвует её игривой универсальностью, прославляя свою женственность и упиваясь своим чувством юмора». Алексис Петридис из The Guardian заявил, что Planet Her «использует сильные стороны Doja Cat» и «имеет достаточно места для экспериментов», но также «провисает посередине» из-за «череды несущественных баллад». В несколько более негативном обзоре Габриэль Санчес из The A.V. Club написал, что пластинке «не хватает оригинальности, на которой Доджа сделала себе имя», поскольку она «теряется в поп-пространстве» с «предсказуемыми, скучными звуками». Бриттани Спанос из журнала Rolling Stone считает, что третий диск кажется дебютным, «он приглашает нас глубже, чем когда-либо, в её изысканно странный и эффектный мир». Спанос отметил, «Если на её первых двух пластинках Доджа представлялась аутсайдером поп-музыки, блаженно живущим в своем собственном мире, то этот (альбом) делает её самой крутой девочкой в школе» и выразил надежду, что она продолжит «делать поп-мир как можно более странным и захватывающим».

Коммерческий успех 
За две недели, предшествовавшие его выпуску, Planet Her был наиболее часто предзаказанным альбомом на Apple Music. Получив 113,4 миллиона потоков на Spotify за первые пять дней после выпуска, он стал крупнейшим еженедельным дебютом для альбома рэпера-женщины в истории платформы, превзойдя Invasion of Privacy (2018) Cardi B, который тогда собрал около 104 миллионов потоков за семь дней. Planet Her стал самым популярным в чарте альбомом Doja Cat, когда он в июле 2021 года дебютировал на втором месте в Billboard 200 с показателями в 109 000 альбомных эквивалентных единиц (состоящих из 96 000 стриминговых единиц, 10 000 единиц продаж альбомов и 3000 трековых единиц).

Список композиций 
По данным Apple Music.

Замечание 
  сопродюсер

Позиции в чартах

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Doja Cat
Альбомы RCA Records